Campos Verdes puede hacer referencia a:

 Campos Verdes (Brasil), municipio del estado de Goiás, Brasil.
 Campos Verdes (Capela), lugar de la parroquia de Capela, municipio de Capela, provincia de La Coruña, España.
 Campos Verdes (Central), localidad del municipio de Capiatá, departamento Central,  Paraguay.
 Campos Verdes (Cuba), localidad de la provincia de Artemisa, Cuba.
 Campos Verdes (Itapúa), localidad del distrito de San Juan del Paraná, departamento de Itapúa, Paraguay.